Fuente-Álamo de Murcia är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Fuente-Álamo de Murcia ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Fuente-Álamo de Murcia är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Fuente-Álamo de Murcia. Runt Fuente-Álamo de Murcia är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Cartagena,  km sydost om Fuente-Álamo de Murcia. Trakten runt Fuente-Álamo de Murcia består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i regionen Murcia